Madukara kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Madukara, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Madukara, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar